Dakota County kan henvise til:
 Dakota County, Minnesota
 Dakota County, Nebraska